A 2007-es US Open női versenyét a belga Justine Henin nyerte aki két szettben diadalmaskodott az orosz Szvetlana Kuznyecova ellen.

Kiemeltek 

  Justine Henin (Bajnok)
  Marija Sarapova (Harmadik kör)
  Jelena Janković (Negyeddöntő)
  Szvetlana Kuznyecova (Döntő)
  Ana Ivanović (Negyedik kör)
  Anna Csakvetadze (Elődöntő)
  Nagyja Petrova (Harmadik kör)
  Serena Williams (Negyeddöntő)
  Daniela Hantuchová (Első kör)
  Marion Bartoli (Negyedik kör)
  Patty Schnyder (Harmadik kör)
  Venus Williams (Elődöntő)
  Nicole Vaidišová (Harmadik kör)
  Jelena Gyementyjeva (Harmadik kör)
  Gyinara Szafina  (Negyedik kör)
  Martina Hingis ''(Harmadik kör)

 Tatiana Golovin (Első kör)
 Sahar Peér (Negyeddöntő)
<li> Sybille Bammer (Negyedik kör)
 Lucie Šafářová (Harmadik kör)
 Aljona Bondarenko (Harmadik kör)
 Katarina Srebotnik (Második kör)
 Tathiana Garbin (Első kör)
 Francesca Schiavone (Második kör)
 Mara Santangelo (Első kör)
 Sania Mirza (Harmadik kör)
 Vera Zvonarjova (Harmadik kör)
 Szugijama Ai (Második kör)
 Samantha Stosur (Első kör)
 Agnieszka Radwańska (Negyedik kör)
 Anabel Medina Garrigues (Harmadik kör)
 Michaëlla Krajicek (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
 
 Főtábla és selejtező eredményei

N1